Алекса́ндр Васи́льевич Гузе́нко (27 февраля 1952, Сталинград — 6 мая 2021) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Родился в Сталинграде. Вырос в Тракторозаводском районе.

Воспитанник спортклуба «Родина» и группы подготовки команды «Трактор». Окончил Волгоградский институт физической культуры. В начале карьеры играл в обороне.

В 10 лет был зачислен в группу подготовки команды «Трактор», где занимался у тренера Владимира Каменева. В 1969 году, будучи семнадцатилетним студентом института физкультуры, был приглашен в команду «Трактор».

В 1974 году проходил службу в армии в городе Грозный. Играл за своё подразделение, принимал участие в Кубке Вооруженных Сил, выступал в первенстве Чечено-Ингушетии. Был приглашён в «Терек».

В 1975 году вернулся в Волгоград, там провёл свои лучшие годы карьеры в «Роторе», где стал рекордсменом команды по числу забитых голов в чемпионатах СССР.

В 1986 году удостоен звания мастер спорта СССР.

В 1988 году был играющим тренером ФК «Звезда» (Городище). Забив 17 мячей, помог команде выйти во вторую лигу.

Статистика

Достижения 
 Трёхкратный победитель второй лиги СССР: 1974, 1980, 1981
 Чемпион РСФСР: 1974 и 1980 годов
 Лучший бомбардир второй лиги СССР в составе ФК «Ротор»: 118 мячей
 Лучший бомбардир чемпионатов СССР в составе ФК «Ротор»: 153 мяча

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footbook.ru
 
 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Звезда» Городище
Выпускники Волгоградской академии физической культуры